Abgarowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Kajetan Abgarowicz (1856–1909), polnischer Schriftsteller und Publizist
 Łukasz Abgarowicz (* 1949), polnischer Politiker